Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e Phil Dent che hanno battuto in finale John Newcombe e Tom Okker 5-7, 6-3, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1971